Kullu może dotyczyć: 
 Kullu – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Kullu – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh